Сен-Мартен-дю-Тертр () — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Население —  человек (2006).
Муниципалитет расположен на расстоянии около 28 км севернее Парижа, 23 км восточнее Сержи.

Демография 

Динамика населения (Cassini и INSEE):

Экономика 
В 2010 году в муниципалитете числилось 964 налогооблагаемых домохозяйств, в которых проживали 2559,5 лиц, медиана доходов выносила  евро на одного потребителя.

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета

Примечания